Сезон 1955 — 11-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР. По итогам чемпионата команда заняла 11-ое место и впервые в истории покинула высшую лигу.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Товарищеский матч 
первый международный матч КС

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1955
Крылья Советов